Сунжа — деревня в Вичугском районе Ивановской области. В составе Сунженского сельского поселения.

География 
Деревня располагается на левобережье одноимённой реки, в её нижнем течении, недалеко от стрелки с Волгой, 19,7 км по прямой к северо-западу от районного центра, города Вичуги. Ближайшие населённые пункты: посёлок Каменка (основная застройка на противоположном берегу Сунжи и отдельный район под названием Прозоровка на том же берегу, ниже по руслу Сунжи — в 1 км к востоку от деревни); деревня Луховец в 0,66 км к западу; деревни Стрелка (в 1,29 км) и Борщёвка (в 1,11 км) на северо-восток.

История 
В окрестностях деревни обнаружены курганы, исследовались в 1896 году археологом Ф. Д. Нефедовым — раскопаны восемь насыпей с трупоположениями на горизонте, ориентированными на запад, одно — на север. Были найдены бронзовые височные кольца, лунницы, браслет, ножи. Курганы дообследовались в 1989 году археологом К. И. Комаровым.

В 1981 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок кирпичного завода переименован в Сунжа.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вичугского района